Би́шоп ( «епископ») — английская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
  (род. 1989) — победитель соревнования «Самый сильный человек Британии» (2020, 2023).
  — американский физик, лауреат премии Эрнеста Лоуренса (1993).
 Бишоп, Александр:
  (? — не ранее 1901) — американский юрист, генеральный прокурор штата Юта (1896—1901).
  (1897—1984) — британский военный деятель и дипломат, посол на Кипре (1964—1965).
  (1884—1938) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» (1908).
  (род. 1948) — американский театральный продюсер, художественный руководитель театра Playwrights Horizons (1981—1991) и Театра Линкольн-центра (с 1992).
 Бишоп, Анна (1810—1884) — английская оперная певица.
  (род. 1950) — генеральный прокурор и министр юстиции Сьерра-Леоне (1993—1994).
  (1917—2006) — австралийский инженер, обладатель Мемориальной медали Питера Никола Расселла Ассоциации инженеров Австралии (2003).

Б 
 Бишоп, Барбара:
  (1920—2005) — американский военный деятель, директор Женского корпуса морской пехоты (1964—1969).
 Бишоп, Барбара (род. 1956) — тринидадская легкоатлетка.
  (1932—1994) — американский альпинист, участник первого восхождения на Амадаблам (1961).
 Бишоп, Бен:
 Бишоп, Бен (род. 1986) — американский хоккеист.
  (род. 1988) — ямайский игрок в регбилиг, победитель Всемирного кубка вызова в составе клуба «Лидс Ринос» (2012).
  (ур. Уолл; 1939—2013) — британская писательница и психотерапевт, номинант на премию Коста за роман (2013).
  (род. 1970) — игрок в американский футбол, участник [[Супербоул XXXIV|Супербоула] в составе клуба «Теннесси Тайтенс» (2000).
  — американская кантри-музыкантка.
  (род. 1942) — австралийский политик, председатель Палаты представителей (2013—2015).
  (род. 1993) — американский бейсболист, игрок клуба Главной бейсбольной лиги «Сиэтл Маринерс».

В. Г 
  (род. 1945) — новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрания Музея Новой Зеландии и Художественной галереи Крайстчерча.
 Бишоп, Гарольд:
  (1900—1983) — британский инженер, директор технических служб (1952—1956) и директор по инженерной работе (1956—1963) вещательной компании «Би-би-си», президент Института электротехников (1953—1954).
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Кливленд Браунс».
  (1874—1934) — командующий Корпусом полевой артиллерии Армии США (1930—1934).
 Бишоп, Гебер (1840—1902) — американский бизнесмен, коллекционер и филантроп.
 Бишоп, Гейл:
  (1922—2003) — игрок клуба Баскетбольной ассоциации Америки «Филадельфия Уорриорз».
  — американский микробиолог и иммунолог, президент Американской ассоциации иммунологов (2012—2013).
 Бишоп, Генри:
 Бишоп, Генри (1605—1691) — главный почтмейстер Англии (1660—1663), первый пользователь штемпеля.
 Бишоп, Генри Роули (1786—1855) — английский композитор и дирижёр.
  (род. 1960) — австралийский крикетчик, обладатель Кубка Макдональда в составе команды штата Южная Австралия (1987).
  (1946—2007) — американский и индонезийский журналист, лауреат премии Скриппса — Говарда за репортаж за окружающей среде (1971).
  (род. 1971) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс».
  — американский кинорежиссёр.
  (род. 1946) — новозеландский детский писатель и иллюстратор, лауреат Новозеландской книжной премии за детскую книгу года (2000, 2018).

Д 
 Бишоп, Десмонд:
  (род. 1975) — американский и ирландский комик, номинант на премию Chortle в категории лучшего представления (2011).
  (род. 1984) — игрок в американский футбол, победитель [[Супербоул XLV|Супербоула] в составе клуба «Грин-Бэй Пэкерс» (2011).
 Бишоп, Джастин (род. 1974) — ирландский регбист.
  (род. 1962) — американский джазовый тромбонист.
 Бишоп, Джеймс:
  (1816—1895) — член Палаты представителей США (1855—1857).
  (1898—1973) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис».
  (1927—2021) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (род. 1937) — посол США в Нигере (1979—1981), Либерии (1987—1990) и Сомали (1990—1991).
  — австралийский онколог, главный санитарный врач Австралии (2009—2011).
 Бишоп, Дженнифер (род. 1957) — американская фотожурналистка.
  (род. 1976) — американский велогонщик, чемпион Панамериканских игр в гонках на горном велосипеде (2003).
  (род. 1997) — американский баскетболист, обладатель Кубка Северной Македонии в составе клуба «ТФТ» (2022).
 Бишоп, Джерри (1931—2007) — американский научный журналист, лауреат премии Американского института физики за научную публицистику (1972, 1990).
 Бишоп, Джозеф:
  (1918—2007) — американский комик и телеведущий.
  (род. 1981) — американский политик, председатель Либертарианского национального комитета (2020—2021).
 Бишоп, Джон:
  (1797—1873) — британский хирург, член Королевского общества (с 1844).
  (1877—1959) — британский велогонщик, участник Олимпийских игр (1908).
 Бишоп, Джон Пил (1891—1944) — американский поэт, эссеист и критик.
  (Лайонел Альберт Джек Бишоп; 1903—1964) — австралийский дирижёр и педагог, основатель и директор (1960—1964) Аделаидского фестиваля.
 Бишоп, Джон Майкл (род. 1936) — американский иммунолог и микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
  (род. 1966) — британский комик, лауреат Национальной комедийной премии за прорыв года (2010).
 Бишоп, Джордж:
 Бишоп, Джордж (1785—1861) — английский винодел и покровитель астрономии.
  (1913—1999) — британский чиновник и предприниматель, председатель продовольственной компании Booker (1972—1979), президент Королевского географического общества (1983—1987).
  (1878—1971) — чемпионка США по гольфу (1904).
  (род. 2000) — барбадосский крикетчик, чемпион Карибской премьер-лиги (2019).
  (род. 1972) — австралийская поэтесса, переводчица и лингвист, лауреат премии Энн Элдер Товарищества австралийских писателей (2007).
 
  — британская скрипачка, участница группы барочной музыки Red Priest.
  (род. 1947) — чемпионка Великобритании по гребле парными вёслами в одиночках и четвёрках (1975).
  (1934—1998) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Даллас Ковбойс».
  (род. 1952) — британский психолог, член Королевского общества (с 2014).
 Бишоп, Дэвид:
  (род. 1966) — новозеландский автор и редактор комиксов, радиосценарист, лауреат премии Джулиуса Фогеля Новозеландской национальной научно-фантастической конференции за драматическую постановку (2020).
  (род. 1987) — чемпион Великобритании по бегу на 3000 м в помещении (2013).
  (род. 1990) — новозеландский гимнаст, бронзовый медалист Игр Содружества в вольных упражнениях (2014).
  (Джеймс Дэниел Бишоп; род. 1964) — член Палаты представителей США от штата Северная Каролина (с 2019).

Ж, И 
 Бишоп, Жанель (род. в 1970-х) — американская модель.
 Бишоп, Иан (род. 1965) — английский футболист.
 Бишоп, Изабелла (ур. Бёрд; 1831—1904) — британская путешественница, первая женщина — член Королевского географического общества (с 1890).
  (1902—1988) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  (род. 1991) — австралийская ватерполистка, серебряная медалистка чемпионата мира по водным видам спорта (2013).
  (род. 1967) — тринидадский крикетчик и спортивный комментатор, полуфиналист Кубка мира в составе сборной Вест-Индии (1996).

К 
 Бишоп, Кармен (в замужестве — Андерсон; род. 1955) — норфолкский игрок в боулз.
 Бишоп, Кевин (род. 1980) — британский актёр и комик.
 Бишоп, Келли (род. 1944) — американская актриса и танцовщица.
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (2017).
  — австралийская писательница, лауреат премии Aurealis за сборник (2012) и научно-фантастический рассказ (2010).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Денвер Бронкос» (1987, 1988).
  (род. 1942) — посол США на Маршалловых Островах (2006—2009).
  (род. 1996) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз».
  (1898—1993) — швейцарская детская писательница.
 Бишоп, Кристофер:
  (род. 1959) — британский информатик, член Королевского общества (с 2017).
  — американский математик, профессор Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке (с 1997), приглашённый докладчик на Международном конгрессе математиков (2018).
  (род. 1983) — новозеландский политик, член Палаты представителей (с 2014).
  (род. 1949) — канадская волейболистка, участница Олимпийских игр (1976).
 Бишоп, Кэт (Кэтрин) (род. 1971) — британская гребчиха.
 Бишоп, Кэтлин (в замужестве — Шелфант; род. 1945) — американская театральная и телеактриса.

Л, М 
  (1922—2016) — австралийский игрок в боулз, серебряный медалист чемпионата мира в четвёрках (1976).
 Бишоп, Лютер Эрл (1943—1991) — американский ботаник.
 Бишоп, Майкл:
  (род. 1942) — британский предприниматель, управляющий директор авиакомпании BMI (с 1972), председатель телеканала Channel 4 (1993—1997), член Палаты лордов (с 2011).
  (род. 1945) — американский писатель-фантаст, лауреат премии «Небьюла» за короткую повесть (1982) и роман (1983).
  (1951—2021) — американский звукоинженер, лауреат премии «Грэмми» за альбом с объёмным звуком (2009, 2010).
  (род. 1967) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (2015—2019).
  (род. 1976) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (2006).
 Бишоп, Макс (1899—1962) — американский бейсболист.
  (род. 1954) — член Сената Австралии (1996—2014).
  (1842—1913) — британский педагог, первый директор колледжа Роял Холлоуэй Лондонского университета (1887—1897).
 Бишоп, Мелисса (род. 1988) — канадская легкоатлетка.
  (род. 1945) — австралийский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание сиднейской канберрской Национальной портретной галереи; обладатель звания «Фотожурналист года» (1971).
 Бишоп, Морис Руперт (1944—1983) — премьер-министр Гренады (1979—1983).
  (род. 1962) — британский журналист, пресс-секретарь и писатель, главный редактор журнала F1 Racing (1996—2007).
  (род. 1975) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Порт Аделаида» (2004).

Н 
  (род. 1976) — чемпион Гренады по футболу в составе клуба GBSS (2005).
  (род. 1967) — британская прыгунья в воду, участница Олимпийских игр (1988, 1992).
 Бишоп, Ник — фотограф-натуралист, обладатель медали Сиберта за информационную книгу Ассоциации детского библиотечного обслуживания (2011).
  (род. 1973) — австралийский конник, участница Олимпийских игр (1996).
 Бишоп, Николас (род. 1973) — австралийский актёр.
  — лауреат премии Artios Американского общества специалистов по кастингу в категории высокобюджетого комедийного фильма (2021).

П 
  (1900—1972) — британский копирайтер и политик, член Палаты общин (1950—1964).
 Бишоп, Перси:
  (1869—1961) — британский филателист, автор идеи Список выдающихся филателистов.
  (1877—1967) — американский военный деятель, командующий округом 7-го корпуса (1939—1940).
 Бишоп, Питер:
  (1917—2012) — австралийский нейрофизиолог, лауреат Австралийской премии (1993), член Королевского общества (с 1977).
  (род. 1946) — англиканский священник, главный капеллан Королевских ВВС Великобритании (1998—2001).
  (род. 1967) — британский игрок в регбилиг, чемпион Премьер-лиги в составе клуба «Уоррингтон Волвз» (1986).
  (1946—2000) — австралийская актриса, лауреат премии Австралийского киноинститута (1977).

Р 
 Бишоп, Ральф (1915—1974) — американский баскетболист, олимпийский чемпион (1936).
  (1913—1999) — австралийский политик, член Сената (1962—1981), министр по вопросам репатриации (1972—1974), генеральный почтмейстер (1974—1975).
 Бишоп, Ричард:
  (1812—1893) — американский политик, губернатор штата Огайо (1878—1880).
  (1887—1975) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1910—1996) — американский гимнаст, участник Олимпийских игр (1932).
 Бишоп, Ричард Лоуренс (1931—2019) — американский математик.
  (1950—2016) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  — американский гитарист.
 Бишоп, Роберт:
  (1777—1855) — американский историк, политолог и пресвитерианский священник, первый президент Университета Майами в штате Огайо (1824—1841).
  (1834—1910) — американский юрист и политик, председатель Сената штата Массачусетс (1880—1882).
  (род. 1951) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Юта (1992—1994), член Палаты представителей США (2003—2021).
 Бишоп, Рональд:
  (1903—1989) — британский авиаконструктор, сотрудник компании de Havilland, обладатель Золотой медали Королевского авиационного общества (1964).
  (род. 1931) — британский лучник, участник Олимпийских игр (1972).
  (1843—1920) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1895—1907).
  (род. 1937) — американский литературовед, специалист по детской литературе, лауреат приза Вирджинии Хэмилтон за общие достижения премии Коретты Скотт Кинг (2017).
  (1933—2022) — австралийский вирусолог, обладатель медали Флори Австралийского института общественной политики и науки (2013).

С 
  (1890—1971) — член Палаты представителей (1941—1955).
  (1900—1949) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Вест Хэм Юнайтед» (1923).
  — канадский военно-морской офицер, начальник Разведывательного командования ВС Канады (2016—2021).
  (Эрвин Уилфред Бишоп; род. 1939) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Хьюстон Ойлерс».
 Бишоп, Стивен:
  (род. 1951) — американский певец, гитарист и автор песен.
 Бишоп, Стивен (род. 1970) — американский актёр.
  (род. 1953) — австралийский велогонщик, чемпион мира в индивидуальной гонке преследования на треке (1983).
  (1731—1795) — британский поэт.
  (род. 1947) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Джорджия (с 1993).

Т 
  (род. 1993) — игрок сборных Новой Зеландии по бейсболу и софтболу.
  (Стэнли Юджин Бишоп; 1913—1986) — американский гольфист, чемпион США среди любителей (1946).
  (род. 1959) — депутат Парламента Островов Кука (1999—2016), министр образования (1999, 2010—2013, 2014) и держатель ряда других портфелей.
  (1907—1994) — британский палеограф, член Британской академии (с 1971).
  (1912—1981) — британский кино- и телережиссёр и сценарист, лауреат премии BAFTA за документальный фильм (1949).
  (род. 1950) — член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (2003—2015).
 Бишоп, Томас:
  (не позднее 1506—1560) — член Палаты общин Англии (1542).
  (1877—1952) — председатель Законодательного совета Новой Зеландии (1950).
  (род. 1940) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Сент-Хеленс» (1966).
  (род. 1947) — британский гребец, чемпион Великобритании в парных четвёрках (1975).
  (род. 1991) — британский триатлонист, чемпион Европы в смешанной эстафете (2016).
  (род. 1991) — британский игрок в боулз, чемпион мира среди чемпионов (2013).
  (род. 1989) — американско-панамский баскетболист, финалист Кубка попечителей Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Мералко Болтс» (2021).

У 
 Бишоп, Уильям:
  (ок. 1553—1624) — английский католический священник, апостольский викарий Англии (1623—1624).
  (1827—1904) — член Палаты представителей США от штата Коннектикут (1857—1859).
  (1847—1928) — американский писатель, член Американской академии искусств и литературы (с 1918).
 Бишоп, Уильям Уорнер (1871—1955) — американский библиограф, библиотековед.
 Бишоп, Билли (1894—1956) — канадский лётчик-ас.
 Бишоп, Уильям (1918—1959) — американский актёр.
  (1931—1998) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Чикаго Беарз».
  — американский журналист, лауреат премии Джеральда Лоэба за комментарий (1996).
  (1927—1998) — американский джазовый пианист.

Ф 
  (1739—1812) — член Палаты представителей США (1799—1807).
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2014).
  (1915—2005) — главный личный секретарь премьер-министров Великобритании Энтони Эдена и Гарольда Макмиллана (1956—1959).
  — американский солдат, обладатель Медали Почёта за захват вражеского флага в битве при Спотсильвейни (1964).

Х, Ч 
  (ок. 1612—1675) — английский политик, член Палаты общин (1661—1675).
  (1906—1998) — американский химик-органик, изобретатель стойкой губной помады.
 Бишоп, Чарльз:
  (1822—1915) — американский предприниматель и политик, министр иностранных дел (1873—1874) и председатель Законодательного собрания (1874, 1880) королевства Гавайи.
  (1844—1913) — американский политик, мэр Буффало (1890—1894).
  (1876—1966) — канадский журналист и политик, член Сената (1945—1966).
  (1888—1954) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за участие в захвате Веракруса (1914).
  (1921—2012) — американский агроэкономист, канцлер Мэрилендского университета в Колледж-Парке (1970—1974) и системы Хьюстонского университета (1980—1986), президент Университета Арканзаса (1974—1980).
  (1924—1993) — американский бейсболист, игрок клуба Главной бейсбольной лиги «Филадельфия Атлетикс».

Ш, Э, Ю 
  (род. 1979) — игрок сборной Гайаны по футболу.
  — канадский журналист и писатель, номинант на премию Дрэйни — Тейлора за биографию и премию Хилари Уэстон за нехудожественное произведение Фонда писателей Канады (2004).
 Бишоп, Эбби (род. 1988) — австралийская баскетболистка.
 Бишоп, Эдвард:
  (1811—1887) — новозеландский политик, мэр столицы провинции Кентербери Крайстчерча (1872—1873).
  (1920—1984) — британский политик, член Палаты общин (1964—1979).
 Бишоп, Эдмунд (1846—1917) — английский католический историк.
  (род. 1942) — американский блюз- и рок-музыкант, лауреат Блюзовой премии за альбом (2015, 2021), традиционный альбом (2021), песню и группу года (2015).
 Бишоп, Элизабет:
 Бишоп, Элизабет (1911—1979) — американская поэтесса.
  — американская оперная певица, победитель прослушиваний Национального совета Метрополитен-оперы (1993).
  (1883—1912) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 Бишоп, Эндрю:
  (род. 1965) — американский велогонщик, серебряный медалист чемпионата США по дорожным гонкам в профессиональном разряде (1990, 1992).
  (род. 1985) — британский регбист, обладатель Кубка EDF Energy (2008) и победитель турнира «Про12» (2012) в составе клуба «Оспрейз».
 Бишоп, Энн:
  (1899—1990) — британский биолог, член Королевского общества (с 1959).
  — американская писательница-фантастка, лауреат премии Кроуфорда Международной ассоциации фантастического в искусстве (2000).
 Бишоп, Эрик:
 Бишоп, Эрик де (1891—1958) — французский путешественник, этнограф, писатель.
 Бишоп, Эрик Марлон (более известный как Дже́йми Фокс; род. 1967) — американский актёр, певец, комик разговорного жанра.
  (1928—1983) — американский математик, соавтор (вместе с Робертом Фелпсом) теоремы о банаховом пространстве, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего (с 1965), приглашённый докладчик Международного конгресса математиков (1966).
  (1886—1951) — американский врач, лауреат премии Ласкера за службу обществу (1950).

Персонажи 
 Бишоп — имя нескольких персонажей цикла «Чужой».
 Кейт Бишоп (Соколиный глаз) — персонаж комиксов Marvel Comics.
 Кейт Бишоп в Кинематографической вселенной Marvel
 Лукас Бишоп — персонаж комиксов Marvel Comics, член Людей Икс.
 Уолтер Бишоп и Питер Бишоп — персонажи научно-фантастического телесериала «Грань».

Топоним 
 Бишоп — город в штате Джорджия, США.
 Бишоп — крупнейший город округа Иньо, штат Калифорния, США.
 Бишоп — город в штате Техас, США.
 Бишоп — гражданский аэропорт, город Бишоп, округ Иньо (Калифорния).
 Бишоп-Окленд — город в графстве Дарем, Англия.
 Бишоп — скала в Англии.

Техника 
 «Bishop» — британская самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны.
 Бишоп — отстыковываемый воздушный шлюз МКС для запуска наноспутников.

Примечания